Чарли Бакстер Куотерман (; род. , Оксфорд, Англия) — великобританский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за американскую команду мирового тура «».

Достижения 

2016
1-й  Горная классификация Тур Уэльса (юниоры)
3-й Giro di Basilicata (юниоры)
5-й Omloop der Vlaamse Gewesten (юниоры)
6-й Grand Prix Bati-Metallo (юниоры)
2018
2-й Чемпионат Великобритании в индивидуальной гонке U-23
2019
1-й  Чемпионат Великобритании в индивидуальной гонке

Ссылки 
Куотерман, Чарли на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонщики Великобритании